Konkretismus steht für:
 Konkretismus (Psychiatrie), fehlende Abstraktionsfähigkeit
 Konkretismus (Psychologie), fehlende Abstraktionsfähigkeit
 Konkretismus bei Rechenschwäche, fehlende Abstraktionsfähigkeit
 Konkretismus (Kunst & Literatur),  Betrachtung der artistischen Formen und Zeichen in ihren materiellen Eigenschaften unabhängig von semiotischen Funktionen

Siehe auch:
 Konkrete Kunst